Данная статья представляет собой список футболистов, выходивших на поле хотя бы в одном матче сезона 2008/09 года в рамках высшего дивизиона чемпионата Украины.

Всего в чемпионате Украины 2011/12 года принял участие 464 футболиста, из которых 144 легионера.

Арсенал (Киев)

Ворскла (Полтава)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Заря (Луганск)

Ильичёвец (Мариуполь)

Карпаты (Львов)

Кривбасс (Кривой Рог)

Львов

Металлист (Харьков)

Металлург (Донецк)

Металлург (Запорожье)

Таврия (Симферополь)

Харьков

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги Украины

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2008/2009